Бони́лья () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бонилья, Байрон (род. 1993) — никарагуанский футболист.
 Бонилья, Кристиан (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Бонилья, Мануэль (1849—1913) — военный и политический деятель Гондураса, президент страны.
 Бонилья, Нельсон (род. 1990) — сальвадорский футболист.
 Бонилья, Нене (род. 1992) — бразильский футболист.
 Бонилья, Оскар (1918—1975) — чилийский генерал, соратник Аугусто Пиночета.
 Бонилья, Поликарпо (1858—1926) — адвокат и политический деятель Гондураса, президент страны.
 Бонилья, Соккоро (род. 1947) — мексиканская актриса.
 Бонилья, Хосе (1967—2002) — венесуэльский боксёр.
 Бонилья, Хуан (род. 1966) — испанский писатель и поэт.
 Бонилья, Эктор (1939—2022) — мексиканский актёр и режиссёр.

См. также 
 Бонилья-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пасо-Бонилья — населённый пункт сельского типа на севере центральной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.
 Морено Бонилья, Хуан Мануэль (род. 1970) — государственный и политический деятель Испании.